Вульпешты () — село в Унгенском районе Молдавии. Наряду с сёлами Манойлешты, Новая Николаевка и Резина входит в состав коммуны Манойлешты.

История 
16 февраля 1976 года село Вульпешты было присоединено к селу Манойлешты. В 1990 году село Вульпешты восстановлено.

География 
Село расположено на высоте 93 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Вулпешть проживает 1466 человек (712 мужчины, 754 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Унгенского района